Plaats in Indonesië
 Talang Ulu (Curup Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Talang Ulu (Lais), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Talang Ulu (Lebong Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu